Harrah kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Harrah (Oklahoma)
Harrah (Washington)